Ульяновск или город Ульяновск — административно-территориальная единица (город областного значения) и муниципальное образование (со статусом городского округа) в центре Ульяновской области России.

13 июля 2004 года принят Закон Ульяновской области 043/ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области», который наделил МО «Город Ульяновск» статусом городского округа .

Город областного значения (городской округ) Ульяновск граничит с Ульяновским и Чердаклинским районами, городом областного значения (городским округом) городом Новоульяновском.

Площадь городского округа — 628,96 км².

Население

Состав 

Город областного значения, составляющий городской округ, включает подчинённые районам города следующие сельские населённые пункты:

Карта

Примечания

Ссылки 
 Законы Ульяновской области
 Устав муниципального образования «город Ульяновск»
 Карта Ульяновска с названиями улиц и номерами домов